Hugelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Hugelmann (1778–1843), österreichischer Generalmajor
 Hans Hugelmann (1903–1984), deutscher Bibliothekar
 Josef Hugelmann (1841–1912), österreichischer Feldmarschalleutnant

 Oskar Hugelmann (1891–1967), österreichischer Schauspieler
 Wolf-Dieter Hugelmann (1944–2002), österreichischer Journalist